Roland Garros in 1973 bij de vrouwen werd voor de 66e keer gehouden. De als eerste geplaatste Australische Margaret Court won het toernooi door in de finale de Amerikaanse Chris Evert met 6-7, 7-6 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Margaret Court (winnares)
  Chris Evert (finale)
  Virginia Wade (derde ronde)
  Evonne Goolagong (halve finale)
  Nancy Gunter (derde ronde)
  Françoise Dürr (halve finale)
  Helga Masthoff (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
Tennis in 1973